Logba steht für
Logba (Sprache)
Logba (Volk)